Vantagem pode ser:

Vantagem competitiva 
Vantagem absoluta 
[[Vantagens
 comparativas]] 
Vantagem mecânica

Desambiguação